Il doppio dell'Australian Indoor Championships 1975 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Ross Case e Geoff Masters erano i detentori del titolo ma hanno perso in finale [8–6] contro Brian Gottfried e Raúl Ramírez.

Teste di serie

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (campioni)

 John Alexander /  Phil Dent (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1975